Хриси может означать:

 Хриси (остров) — необитаемый остров в 20 км к югу от Иерапетры.
  — деревня в Греции.

См. также 
 Золотая заря